Janusz Sokołowski (1914–1997) – polski dyplomata, konsul RP w Rzymie
 Janusz Sokołowski (1921–1997) – polski chemik, pierwszy rektor Uniwersytetu Gdańskiego
 Janusz Sokołowski (1954–1996) – polski malarz i poeta